

Località

 Salar de Pedernales

 Cantone di Pedernales, Provincia di Manabí
 Pedernales (Ecuador)

 Pedernales (Puerto Rico), Cabo Rojo

 Provincia di Pedernales
 Pedernales (Repubblica Dominicana), capoluogo provinciale

 Pedernales è il nome spagnolo di Sukarrieta, Biscaglia

 Pedernales (fiume), Texas
 Pedernales Falls State Park, Texas

 Pedernales (Venezuela), Delta Amacuro